Lift — может означать:

 Lift (сингл) — сингл группы Poets of the Fall.
 Lift (фреймворк) — фреймворк веб-приложений.

См. также 
 Лифт